Welt Gesundheit ist ein TV-Magazin zu Gesundheitsthemen, das seit Oktober 2022 einmal wöchentlich beim Fernsehsender Welt (früher N24) ausgestrahlt wird. Die Sendung wird von Franca Lehfeldt und Hendrik Streeck moderiert, wobei Lehfeldt die Fragen stellt und Streeck als Mediziner antwortet. Beim Start der Sendung waren zehn Folgen geplant.

Weblinks 
 
 Welt Gesundheit bei fernsehserien.de
 Welt Gesundheit auf der Website von Welt

Einzelnachweise 

Gesundheitssendung im Fernsehen
Fernsehsendung (Deutschland)
WeltN24
Fernsehsendung der 2020er Jahre